William Mansel ist der Name folgender Personen:

* William Mansel, 7. Baronet (1670–um 1732), britischer Adliger
 William Mansel, 9. Baronet (1739–1804), britischer Adliger
 William Mansel, 10. Baronet (1766–1829), britischer Adliger

Siehe auch:
 William Monsell, 1. Baron Emly (1812–1894), britischer Politiker